Esistono più comuni francesi con questo nome

Pleine-Selve – Aisne
Pleine-Selve – Gironda